Dionysios din Siracuza se poate referi la:
 Dionysios I din Siracuza, tiranul din Siracuza din 405 î.Hr. până în 367 î.Hr.; tatăl lui Dionysios al II-lea
 Dionysios al II-lea din Siracuza, tiranul din Siracuza din 367 î.Hr. până în 357 î.Hr. și din nou din 346 î.Hr. până în 344 î.Hr.; fiul lui Dionysios I

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane